

Sigle 
 Abstract Window Toolkit – libreria Java
Amateur World Title – Trofeo sportivo

Codici 
 awt – codice ISO 639-3 della lingua araweté